Fra Damir Pavić (Ivančevo, župa Vijaka, 9. studenoga 1971.), hrvatski katolički svećenik iz Bosne i Hercegovine, redovnik franjevac, tajnik franjevačke provincije sv. Križa Bosne Srebrene

Životopis 
Rodio se u Ivančevu, u župi Vijaci. U novicijat je stupio 15. srpnja 1990. u Osovi. Prve zavjete položio je 8. srpnja 1991. u Sarajevu. Svečane zavjete dao je 14. rujna 2004. u Olovu. Za svećenika se zaredio 29. lipnja 2005. u Sarajevu. Tajnik franjevačke provincije sv. Križa Bosne Srebrene.

Izvori 

Bosanskohercegovački franjevci
Hrvatski katolički svećenici